Mykola Lysenko (1842-1912), een Oekraïens componist, muziekpedagoog en dirigent
Trofim Lysenko (1898-1976), een Sovjet-Russisch bioloog en landbouwkundige
Tatjana Lysenko (atlete) (1983), een Russisch atlete